Antimodernismus steht für:
 Antimodernismus (Literatur), gegen den Modernismus in Literatur und Kunst gerichtete Strömung
 Antimodernismus (Katholizismus), gegen den Modernismus gerichtete Strömung innerhalb der katholischen Kirche im 19. und 20. Jahrhundert

Siehe auch:
 Modernismus